Akillyik ist der Name von:
 Akillyik Creek, einem Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Northwest Arctic)
 Akillyik Mountain, einem Berg im US-Bundesstaat Alaska